Swertschkow () ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Jegorowitsch Swertschkow (1817–1898), russischer Maler
 Sergei Wladimirowitsch Kud-Swertschkow (* 1983), russischer Ingenieur und Raumfahreranwärter
 Wladimir Dmitrijewitsch Swertschkow (1821–1888), russischer Künstler und Kunstagent